ISO 8859-11, znane także jako „tajskie”, jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Kodowanie to pokrywa znaki używane przez język tajski. Zostało ono dodane do ISO 8859 w 1999 roku i jest prawie identyczne jak narodowy, tajski standard TIS-620 (1990), a różni się od niego jedynie tym, że ISO 8859-11 określa znak 0xA0 jako twardą spację, podczas gdy TIS-620 pozostawia ten znak niezdefiniowany (w praktyce ta różnica jest zazwyczaj ignorowana).

Strona kodowa Microsoft Windows CP874, jak również kodowanie używane w tajskiej wersji systemu Apple Macintosh są rozszerzeniami TIS-620, choć niekompatybilnymi między sobą.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja. Znaki o kodach 0xD1, 0xD4–0xDA i 0xE7–0xEE są łączonymi znakami diakrytycznymi.

Miejsca oznaczone jako „NZ” oznaczają znaki nie zdefiniowane przez standard.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-11 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859